Amerikai Egyesült Államok
 Kendall (Florida)
 Kendall (Kansas)
 Kendall (Missouri)
 Kendall (New York)
 Kendall (Washington)
 Kendall (Lafayette megye, Wisconsin)
 Kendall (Monroe megye, Wisconsin)
 Kendall megye (egyértelműsítő lap)
 Ausztrália
 Kendall (Új-Dél-Wales)